Magdala ist 

 Migdal (aramäisch Magdala), in der Bibel erwähnter Ort in Israel
 Magdala, Stadt in Thüringen
 Magdala (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 der alte Name von Amba Mariam, Siedlung und Bergfestung in Äthiopien (Transkription Maqdala oder Mak'dala); siehe auch Schlacht von Magdala
 ein Teil des Namens der biblischen Person, siehe Maria von Magdala

Siehe auch: